Zelten steht für:
 das Übernachten in Zelten, siehe Camping
 ein süßes, dunkles Brot mit eingebackenem Dörrobst, siehe Früchtebrot

Siehe auch:
 Zelt
 Zelter
 Zeltlager